Opalia tortilis är en snäckart som först beskrevs av Watson 1883.  Opalia tortilis ingår i släktet Opalia och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
tortilis